Порождение ада:
 «Порождение ада» () — американский фильм ужасов 1994 года, режиссёр Аарон Норрис.
 «Порождение ада» () — американский фильм ужасов 2003 года, режиссёр Филип Дж. Джонс.